Ženská dvouhra US Open 2017 probíhala na přelomu srpna a září 2017. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Z kvalifikace se probojovalo šestnáct z nich.

Obhájkyní titulu byla šestá hráčka žebříčku Angelique Kerberová z Německa, kterou v úvodním kole hladce vyřadila Japonka Naomi Ósakaová. Poprvé od roku 2005 a Světlany Kuzněcovové tak obhájkyně vypadla již ve svém prvním zápase. Jednalo se o nejhorší výkon 29leté Němky za předchozích šest ročníků. Po triumfu v sezóně 2016 se stala světovou jedničkou. V důsledku vyřazení naopak z elitní světové desítky vypadla, a to poprvé od konce září 2015.

Boj o čelo světového žebříčku ve prospěch Garbiñe Muguruzaové 
Karolína Plíšková, Simona Halepová, Elina Svitolinová, Garbiñe Muguruzaová, Caroline Wozniacká, Johanna Kontaová, Světlana Kuzněcovová a Venus Williamsová vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky.

Po odečtení bodového zisku z ročníku 2016 zůstal nejvyšší počet Halepové, když na ni čtvrtá v pořadí Plíšková ztrácela 865 bodů. Při rozehrání turnaje mohly hráčky na překonání průběžně první Halepové pomýšlet – v závislosti na dalších výsledcích – jen v případě, že by Muguruzaová postoupila alespoň do čtvrtého kola, Svitolinová do semifinále, Plíšková do finále a Wozniacká, Kontaová, Kuzněcovová i Williamsová jen v případě zisku titulu. 

Halepová však s Kontaovou vypadly v prvním kole, Wozniacká s Kuzněcovovou ve druhé fázi a Muguruzaová ve čtvrtém kole. Před druhým týdnem grandslamu a rozehráním čtvrtfinále tak byla na čele průběžného žebříčku Španělka Muguruzaová, když ji po osmifinálovém vyřazení Svitolinové mohla ohrozit pouze Plíšková potřebným postupem do finále. Ta ovšem vypadla ve čtvrtfinále, a tak se po skončení turnaje Španělka stala dvacátou čtvrtou světovou jedničkou žebříčku WTA.

Turnaj 
Poprvé od Australian Open 2006 nestartovala na grandslamu Bulharka Cvetana Pironkovová, která tak ukončila šňůru 47 účastí bez přerušení.

Zápasy prvního týdne 
Bývalá ruská světová jednička a šampionka z roku 2006 Maria Šarapovová se po dopingovém trestu a 19 měsících vrátila na grandslam, když poslední předchozí odehrála na Australian Open 2016. Organizátoři jí, na rozdíl od Wimbledonu, udělili divokou kartu. V úvodním kole vyřadila světovou dvojku Simonu Halepovou ve třech sadách, když proměnila první mečbol. Již ve druhém setu vedla 4–1, ale Rumunka si vynutila třetí dějství po zisku pěti gamů v řadě. V nočních utkáních na stadionu Arthura Ashe tak Šarapovová navýšila svou zápasovou bilanci na 18–0. Na dotaz v rozhovoru na dvorci, proč tomu tak je, odlehčeně zareagovala, protože „je to prime time, baby“. V osmifinále však dohrála na raketě lotyšské turnajové šestnáctky Anastasije Sevastovové, když ztratila vedení 1–0 na sety. Lotyška odvrátila pět ze šesti brejkbolů a podruhé v řadě prošla mezi posledních osm hráček.

V úvodním kole nevyužila proti osmé nasazené Rusce Světlaně Kuzněcovové tři mečbolové příležitosti při stavu 5–4 ve třetí sadě Češka Markéta Vondroušová, jež se na okruh vrátila po zranění zad. Ruská šampionka turnaje z roku 2004 pak o svém postupu rozhodla v závěrečné zkrácené hře. Dánská světová pětka a dvojnásobná newyorská finalistka Caroline Wozniacká se po časné prohře ve druhém kole s Ruskou Jekatěrinou Makarovovou ohradila na organizátory v rozhovoru pro dánský deník Ekstrabladet. Kritizovala systém nasazování zápasů, když byly se soupeřkou přesunuty na vedlejší dvorec č. 17 a duel dohrávaly až po půlnoci jako páté utkání v pořadí, zatímco Šarapovová vracející se po dopingovém trestu byla nasazena do hlavní arény areálu.

Ve třetím kole odvrátila světová jednička Karolína Plíšková mečbol čínské turnajové dvacet sedmičce Čang Šuaj, jež po zisku úvodní sady podávala ve druhé za stavu 5–4 na postup. Při mečbolu však Češka zahrála vítězný forhend po čáře a následně srovnala na 5–5. I ve třetím setu se ujala Čangová vedení 2–0, ale přesto utkání nakonec prohrála. Postupem do čtvrtého kola vyrovnala kariérní grandslamové maximum americká 91. žena žebříčku Jennifer Bradyovou, když zdolala Rumunku Monicu Niculescuovou po třísetovém průběhu. Již ve druhém kole si Američanka hladce poradila s dvacátou třetí nasazenou Barborou Strýcovou, která jí odebrala jen dva gamy.

Dominantní výkony v úvodních třech kolech předvedla úřadující wimbledonská vítězka Garbiñe Muguruzaová ze Španělska, jež uštědřila Američance Varvaře Lepčenkové i Číňance Tuan Jing-jing po jednom „kanáru“. Ve třetí fázi pak hlavní favoritka na titul, v repríze wimbledonského semifinále, vyřadila Slovenku Magdalénu Rybárikovou, když jí opět dovolila uhrát jen dvě hry a poprvé postoupila do osmifinále Flushing Meadows. V něm však její cestu pavoukem zastavila třináctá nasazená Petra Kvitová, přestože Španělka vstoupila do utkání lépe a měla brejkbol na vedení 5–1. Ten však nevyužila a Češka se vrátila do první sady srovnáním na 4–4. Set poté mohla doservírovat při vedení 6–5, ale soupeřka si ztracené podání vzala zpět a rozhodl až tiebreak. V něm již dominovala Kvitová, která světové trojce odskočila i v první fázi druhé sady prolomeným servisem. Muguruzaová se pokoušela ztracenou hru získat zpět, ale ani jeden z nabídnutých brejkbolů v posledním gamu za stavu 3–5, nevyužila. Česká tenistka tak zopakovala své maximum ze sezóny 2015 a podruhé v kariéře postoupila do čtvrtfinále.

Zápasy druhého týdne 
Poprvé od roku 2002 postoupily čtyři Američanky do čtvrtfinále.

Po výhře nad Darjou Kasatkinovou se mezi poslední osmičku hráček probojovala 32letá Estonka Kaia Kanepiová, čímž vyrovnala osobní maximum z roku 2010. Stala se tak první kvalifikantkou v této fázi turnaje od roku 1981 a Barbary Gerkenové. Do Flushing Meadows přijížděla až jako 418. tenistka žebříčku, když jí v předchozích dvou sezónách kariéru komplikovaly zranění pat a virové onemocnění. V roce 2017 odehrála na okruhu WTA Tour před grandslamem jediný zápas.

Do semifinále prošla dvojnásobná americká šampionka z let 2000 a 2001 i devátá nasazená Venus Williamsová. Za 2.34 hodin vyřadila Petru Kvitovou po vyrovnaném průběhu. Ve třetí sadě jako první prolomila servis Češka a ujala se vedení 2–1. Výhodu však neudržela a sama o podání přišla, když soupeřka srovnala na 3–3. Rozhodla tak až zkrácená hra, v níž dominovala americká hráčka. Williamsová tak navýšila poměr tiebreaků v roce 2017 na 11:1, zatímco Kvitová měla pasivní bilanci 3:5. V 37 letech se Američanka stala nejstarší semifinalistkou otevřené éry US Open a do této fáze se podívala poprvé od roku 2010. Mezi poslední čtveřici postoupila také 83. hráčka žebříčku Sloane Stephensová, která po identickém výsledku, jakým skončil duel Williamsové s Kvitovou, zdolala šestnáctou nasazenou Lotyšku Anastasiji Sevastovou. Stephensová se na dvorce vrátila po vleklém zranění Wimbledonem 2017 a poprvé v kariéře se probojovala do semifinále newyorského majoru, stejně tak i na třetím turnaji v řadě, když do nich postoupila již v Torontu a Cincinnati.

Do svého druhého semifinále postoupila také Coco Vandewegheová, která vyřadila úřadující světovou jedničku Karolínu Plíškovou ve dvou setech a stala se již třetí americkou semifinalistkou. Semifinálovou čtveřici doplnila patnáctá nasazená Madison Keysová, která ve dvou setech ukončila grandslamový návrat Estonky Kaii Kanepiové. Zajistila tak celoamerické semifinále a výhru tenistky pořadatelské země, když naposledy předtím se do této fáze probojovaly pouze Američanky v roce 1981, respektive na grandslamu ve Wimbledonu 1985. Od té doby se hráčkám žádného státu nepodařilo obsadit všechna semifinálová místa.

První semifinálový duel mezi Venus Williamsovou a Sloane Stephensovou byl plný nevynucených chyb, kdy se Williamsová dopustila dokonce 51 chyb. V prvním setu Stephensová povolila Williamsové pouze jeden gem a ve druhém Williamsová nadělila Stephensové kanára. Vyrovnanější průběh měla až třetí sada, která nakonec skončila lépe pro premiérovou grandslamovou finalistku Stephensovou. Williamsová si tak třetí grandslamové finále v roce nezahraje. Druhé semifinále mělo již jednoznačný průběh. V něm Madison Keysová doslova zničila za 66 minut turnajovou dvacítku Coco Vandewegheovou, kterou porazila už potřetí v řadě během měsíce. Keysová v první sadě nastřílela 14 vítězných míčů ku pouhým dvěma nevynuceným chybám a na svém podání ztratila pouhé tři fiftýny. Stejně jako krajanka Stephensová i pro Keysovou se jedná o první grandslamové finále.

Finále: První grandslam pro Sloane Stephensovou 

Vítězkou se stala nenasazená Američanka Sloane Stephensová, jež ve finále zdolala svou krajanku a turnajovou patnáctku Madison Keysovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–0. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo pátý singlový titul na okruhu WTA Tour. Pro Stephenosvou se jednalo o největší titul kariéry, který získala pouhé dva měsíce po téměř rok dlouhé pauze zaviněné zraněním a stala se teprve druhou nenasazenou hráčkou v open éře, která vyhrála US Open. Před ní to zvládla pouze Kim Clijstersová v roce 2009. Rovněž Keysovou trápily zdravotní potíže. Pro operaci zápěstí začala sezónu až v březnu a v červnu musela na zákrok znou.

Stephensová si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala finanční odměnu ve výši 3 700 000 dolarů.

Při závěrečném ceremoniálu Stephensová uvedla: „V lednu jsem byla na operaci a tehdy bych ani nepomyslela na to, že bych mohla vyhrát US Open. Ale dala jsem se dohromady a jsem teď moc šťastná, že jsem to dotáhla takhle daleko.“ Keysová pak: „Dnes jsem rozhodně nehrála svůj nejlepší tenis. Ale pokus jsem měla prohrát, tak jsem ráda, že to bylo právě se Sloane.“

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Tenistky podle státu a kontinentu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2017